Palme är ett efternamn som bärs av en känd svensk släkt Palme. Det förekommer också i andra länder och i Sverige utan att släktskap behöver föreligga. Den 31 december 2012 var det 82 personer i Sverige som hade Palme som efternamn och 115 personer med efternamnet Palmé.

Personer med efternamnet Palme

Släkten Palme
Agneta Uddenberg född Palme (1941–2011), journalist och författare
August Palme (1856–1924), skådespelare
Birgitta Palme (1940–2000), skådespelerska, teaterchef
Carl Palme (1879–1960), konstnär och författare
Christian Palme (född 1952), journalist
Claës Palme (1917–2006), advokat
Einar Palme (1901–1993), konstnär
Gunnar Palme (1886–1934), försäkringsman, direktör
 Hanna Palme (1861–1959), samhällsaktivist
Henrik Palme (1841–1932), bankdirektör, grundare av Djursholms Villastad 
Ingegerd Palme (1877–1966), fastighetsmäklare och filantrop
Jacob Palme (född 1941), data- och systemvetare, professor
Joakim Palme (född 1958), statsvetare, professor
Laila Andersson-Palme (född 1941), operasångerska
Lennart Palme (1920–1995), manusförfattare, reklamkonsult
Lennart Palme (företagsledare) (1881–1971)
 Linnéa Palme (född 1970), konstnär
Lisbeth Palme (1931–2018), psykolog
Mårten Palme (född 1961), nationalekonom, professor
Nils Palme (1895–1963) militär, godsägare
Olof Palme (1927–1986), statsminister
Olof Palme (historiker) (1884–1918), historiker
René Palme (1910–1983), svensk-mexikansk industriman
Rutger Palme (1910–1995), ordförande i Stockholms kommunfullmäktige
Susanne Palme (född 1955), fil kand, reporter i Sveriges Radio
Sven Palme (1854–1934), försäkringsman, politiker 
Sven Ulric Palme (1912–1977), historiker, professor
Thomas Palme (född 1944), ambassadör
Ulf Palme (1920–1993), skådespelare, författare

Utanför släkten Palme
 Henry Palmé (1907–1987), svensk friidrottare
 Herman Palme (1884–1941), svensk apotekare
 Mikael Palme (född 1950), svensk sociolog, uttolkare av Pierre Bourdieu
 Rajani Palme Dutt (1896–1974), brittisk journalist
 Rudolph Palme (1834–1909), tysk organist

Se även
 Lista över myndigheter inrättade av regeringen Palme II
 Palm
 Palmer (olika betydelser)
 Olof Palme (olika betydelser)

Källor

Svenska efternamn